Narcy (Haute-Marne)
 Narcy (Nièvre)